Border Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Border Lake (Alaska)
 Border Lake (Florida)
 Border Lake (Nebraska)